Безіменна — річка в Україні у Дунаєвецькому районі Вінницької області. Ліва притока річки Смотрича (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 16 км, площа басейну водозбору 92,4 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 13,59 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,78. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Нестерівці. Тече переважно на північний захід через село Лисогірку й у селі Великий Карабчіїв впадає в річку Смотрич, ліву притоку Дністра.

Цікаві факти 
 На південній стороні від села Лисогірка річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Хмельницькій області. Пролягає територією Ярмолинецького, Дунаєвецького та Кам'янець-Подільського районів через Ярмолинці — Кам'янець-Подільський).
 У минулому столітті на річці існувало багато водяних млинів.
 На річці декілька природних джерел.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Дунаєвецького району
Річки України без назви